Hasanabad – città iraniana, situata nella circoscrizione di Fasha Poyeh, nella provincia di Teheran
 Hasanabad – città iraniana, situata nella circoscrizione Centrale, nella provincia del Kurdistan